Судьба человека:
 «Судьба человека» — рассказ Михаила Шолохова, написан в 1956—1957 годах.
 «Судьба человека» — экранизация одноимённого рассказа М. Шолохова, СССР, 1959 год.
 «Судьба человека» — опера Ивана Дзержинского по сюжету одноимённого рассказа М. Шолохова (либретто композитора). Написана в 1959, премьера в 1961.
 «Судьба человека» — рассказ Игоря Росоховатского, 1959 год.
 «Судьба человека» — телепередача телеканала «Россия-1».

Примечания